Dierig ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Dinges-Dierig (* 1953), deutsche Politikerin (CDU), MdHB

 Friedrich Dierig (1845–1931), deutscher Unternehmer und Textilfabrikant
 Gottfried Dierig (1889–1945), Industrieller, Inhaber der Christian Dierig AG

Siehe auch:
 Dierig Holding (Textil- und Immobilienkonzern)
 Dierich (Begriffsklärung)
 Thierig (Begriffsklärung)